Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1930 des Internationaux de France de tennis qui s'est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Pour cette  des Internationaux, 81 joueurs participent. Il y a 7 tours (7 tours pour 34 joueurs et 6 tours pour les 47 autres).
 Les têtes de série ne sont pas réparties équitablement ; plusieurs parties du tableau comportent 1 ou 3 têtes au lieu de 2. Ainsi Harry Lee et Daniel Prenn qui ne sont pas têtes de série arrivent en 1/8 de finale sans rencontrer de têtes tandis que Otto Froitzheim et André Merlin d'une part ainsi que Vladimir Landau et Jack Crawford d'autre part, tous têtes de séries, se retrouvent dans la même partie.
 J. Rivero-Ferro qui a fait tomber la tête de série n°16 Otto Froitzheim par forfait, se fait ensuite éliminer par Leonce Aslangul en 1/16 de finale sur le score de 0-6, 1-6, 1-6.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Henri Cochet||align=center|Victoire|| Bill Tilden (2)
|-
|2|| Bill Tilden ||align=center|Finale|| Henri Cochet (1)
|-
|3|| Jean Borotra||align=center|1/2 finale|| Bill Tilden (2)
|-
|4|| Umberto de Morpurgo||align=center|1/2 finale|| Henri Cochet (1)
|-
|5|| Edgar Moon ||align=center|1/4 de finale|| Umberto de Morpurgo (4)
|-
|6|| Jack Crawford||align=center| (1/32)|| Colin Gregory
|-
|7|| George Lyttleton-Rogers||align=center|1/4 de finale|| Bill Tilden (2)
|-
|8|| André Merlin||align=center| (1/32)|| Leonce Aslangul
|}

|-
|9|| Harry Hopman||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (1)
|-
|10|| Emmanuel Du Plaix||align=center|1/8 de finale|| George Lyttleton-Rogers (7)
|-
|11|| Vladimir Landau||align=center| (1/16)|| Colin Gregory
|-
|12|| Jacques Brugnon||align=center| (1/16)|| Heinrich Kleinschroth
|-
|13|| Wilbur Coen||align=center|1/8 de finale|| Umberto de Morpurgo (4)
|-
|14|| Yoshiro Ota||align=center|1/8 de finale|| Jean Borotra (3)
|-
|15|| Franz-Wilhelm Matejka||align=center| (1/32)|| Patrick Hughes
|-
|16|| Otto Froitzheim||align=center| (1/32)|| J. Rivero-Ferro
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau 
à compléter

Bas du tableau 
à compléter

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
France Simple messieurs
Sport en France en 1930
Sport en mai 1930
Tennis en juin 1930